TPV ist

ein Prototyp des Citroën 2CV
ein vernetztes thermoplastisches Elastomer auf Olefinbasis
TPV Technology, ein Hersteller von Flachdisplay-Panels und Monitoren/Fernsehgeräten mit Sitz in Hongkong
Tampereen Pallo-Veikot, finnischer Fußballverein

Abkürzung